Une balancelle peut désigner :
 en mécanique du point, une balancelle est un pendule simple de longueur variable ;
 en nautisme, une balancelle est un navire équipé d’un seul mât, à proue et poupe relevées ;
 en ameublement, une balancelle est un siège suspendu sur lequel on peut se balancer.